R. T. Greer and Company bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete Objekte:
 R. T. Greer and Company (Pikeville, Kentucky), NRHP-ID: 84001918
 R. T. Greer and Company (Marion, Virginia), NRHP-ID: 97000481